Фигурно́в (Фигурнова) — русская фамилия. 

Известные носители:
 Фигурнов, Валентин, Александрович (1939—2020) — советский и российский инфекционист, заслуженный врач Российской Федерации (2002), доктор медицинских наук, профессор.
 Фигурнов, Виктор Эвальдович (род. 1961) — автор известного российского учебника по компьютерам — «IBM PC для пользователя».
 Фигурнов, Евгений Петрович (род. 1926) — российский учёный в области электрификации и электроснабжения железных дорог, профессор РГУПС—РИИЖТ.
 Фигурнов, Константин Михайлович (1887—1961) — акушер-гинеколог, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, генерал-майор медицинской службы.

См. также 
 Фигуров
 Фигуровский